Cuyo bezeichnet:

 Cuyo, eine geographische Region in Argentinien
 Cuyo Island, eine Insel  in der Provinz Palawan auf den Philippinen
 Región Cuyo, eine administrative Großregion in Argentinien
 Cuyo (Palawan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Palawan auf den Philippinen

 (1917) Cuyo, ein Asteroid